Гремиславский — фамилия. Известные носители:
 Гремиславский, Иван Яковлевич (1886—1954) — советский театральный художник.
 Гремиславский, Яков Иванович (1864—1941) — русский советский театральный гримёр-художник.